L'édition 2021 du tournoi de tennis de Luxembourg se déroule du 13 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La danoise Clara Tauson remporte à 18 ans son 3ème tournoi WTA de la saison après le tournoi de Lyon en début de saison et le tournoi de Chicago I en août.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2021
Luxembourg
Tennis en septembre 2021
Tennis